Adolfo Covi (1932-1959) – pilota motociclistico e tennista italiano
 Alessandro Covi (1998-vivente) – ciclista su strada italiano
 Giorgio Covi (1923-2005) – politico e avvocato italiano
 Vigilio Covi (1846-1925) – ingegnere italiano

Acronimi 
Comando operativo di vertice interforze